Il termine Varallo può riferirsi a più luoghi o persone:

Geografia

 Varallo – comune italiano in provincia di Vercelli, noto anche come Varallo Sesia
 Varallo Pombia – comune italiano in provincia di Novara

Persone
 Francisco Varallo – calciatore e allenatore argentino
 Marcello Varallo – ex sciatore alpino italiano
 Tanzio da Varallo – pittore italiano